Sant'Edoardo il Martire – re d'Inghilterra dal 975, venerato come santo
 Sant'Edoardo il Confessore – re degli Anglosassoni e re d'Inghilterra dal 1042, venerato come santo con le sue mogli